Aziatische grijze snip
 Grote grijze snip
 Kleine grijze snip